Tyro – według mitologii, córka Salmoneusa i Alkidike
Miejscowości w USA:
 Tyro – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Tyro – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
Gminy w USA:
 Tyro (ang. Tyro Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Tyro (ang. Tyro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson